Vildmark ellert vildmarken kan syfta på:
 Vildmark – ett naturgeografiskt område
 Vildmark (film) – en norsk långfilm från 2003
 Vildmarken (musikalbum) – Dan Berglunds tredje studioalbum från 1987
 Vildmarken (roman) – en samhällskritisk roman från 1906 av journalisten och författaren Upton Sinclair
 In i vildmarken – en bok utgiven 1996 av Jon Krakauer
 Tasmaniens vildmark – ett av Australiens största naturområden

Se även
 Ett vildmarksrike – en svensk dokumentärfilm från 1964
 Wilderness – flera betydelser